Английский парк (Английский сад; , также Театральный) — общественный парк в центральном районе Кентрон в Ереване, Армения. Расположен между улицами Италии, Григора Лусаворича и Мовсеса Хоренаци к юго-западу от площади Республики.

Достопримечательность города, центральные фонтаны — популярное место для свадебных фотографий.

Парк занимает площадь 5,5 га. На его территории расположен Академический театр имени Сундукяна.

История 
Английский сад является одним из старейших парков города Еревана. Он был заложен в 1860-х годах Эриванским губернатором генерал-майором Михаилом Астафьевым. В 1880-х годах к проблеме благоустройства парка привлекал внимание известный ереванский врач Левон Тигранян, однако городская дума не стала рассматривать этот вопрос. Проблема благоустройства сада была вновь поднята в 1894 году. Был составлен план реконструкции, согласно которому в парке должно было проложено несколько аллей, установлены ларьки. Заболоченные участки предлагалось осушить дренажами, планировалось высадить сотни деревьев и кустарников.

В 1895 году сад сдали в аренду Левому Баклачяну сроком на 12 лет при условии, что в течение трёх лет он выполнит запланированные работы по благоустройству и будет содержать сад в хорошем состоянии. Баклачян не выполнил взятых на себя обязательств, поэтому реконструкцией парка занялся городской голова Исаак Мелик-Агамалян. Работы по благоустройству длились более 10 лет. Парк был открыт для посетителей лишь 3 октября 1910 года.

Во время Первой республики Английский сад снова был заброшен. С установлением ​​советской власти парк превратился в пантеон павших революционеров. Их похоронили на правой стороне главной аллеи в 1920 году.

В 1920 году в Английском парке состоялся первый в истории Армении футбольный матч, играли команды Еревана и Александрополя (ныне — Гюмри).

В 1938 году на территории парка было построено новое здание Академического театра имени Габриэла Сундукяна.

В 1976 году в парке был установлен памятник вымышленному герою Габриэла Сундукяна, Пепо.

В советские годы парк был назван в честь 26 Бакинских комиссаров. После обретения Арменией независимости, первоначальное название парка было восстановлено.

В начале 2000-х годов парк потерял значительную часть своей территории. Новая дорога, улица Италии, была прорезана с его северной стороны, изолируя часть парка от остальной части. Вдоль одной стороны новой улицы на территории бывшего парка был построен ряд зданий, в том числе посольства Франции и Италии в Армении и отель «Best Western Congress». Изолированная часть была позже преобразована в Парк 2800-летия Еревана. ООО «Бюракн» арендовало территорию Английского парка на 99 лет.

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 

Сады и парки Еревана
Появились в 1860-е годы